Fred Davis (piłkarz) – pomocnik, były zawodnik m.in. Woolwich Arsenal. 
 Fred Davis (snookerzysta) – dwukrotny mistrz świata zawodowców w bilardzie, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, brat Joe Davisa.